Ча́гин — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Чагин, Андрей Геннадьевич (род. 1980) — российский самбист.
 Чагин, Борис Александрович (1899—1987) — советский философ, член-корреспондент АН СССР.
 
 Чагин, Георгий Николаевич (1944—2018) — российский историк и этнограф, доктор исторических наук, профессор ПГНИУ.
 Чагин, Иван Иванович (1860—1912) — русский контр-адмирал, участник Цусимского сражения, командир императорской яхты «Штандарт».
 Чагин, Иван Иванович (род. 1928) — советский рабочий-нефтехимик, Герой Социалистического Труда (1971).
 Чагин, Иван Петрович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Чагин, Константин Петрович (1913—1986) — советский микробиолог-паразитолог, член-корреспондент АМН СССР (1974).
 
 
 Чагин, Фёдор Иванович (1859—1887) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.

См. также 
 Чагины